Le tournoi de Pennsylvanie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Haverford du 19 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Carole Caldwell Graebner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Karen Susman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie

Navigation 

dames 1965
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en juillet 1965